Кундт () — немецкая фамилия:

 Кундт, Август (1839—1894) — немецкий физик.
 Кундт, Ганс (1869—1939) — немецкий и боливийский военный деятель, командующий боливийской армией в начале Чакской войны.
 Кундт, Эрнст (1897—1949) — чешский политик, нацистский военный преступник.

Другое 
 Кундт — небольшой ударный кратер в северной части Моря Облаков на видимой стороне Луны.